Die Ostzonen-Einzelmeisterschaft im Schach 1947 war die zweite Austragung der Schachmeisterschaften in der Sowjetischen Besatzungszone. Sie fand vom 1. bis zum 15. Juni 1947 im Rahmen des Schachkongresses in Weißenfels statt. „Titelmeister der Ostzone“ wurde der 19-jährige Lothar Schmid, der sich in einem Stichkampf Ende Juni 1947 in Leipzig mit 2:0 Punkten gegen den gleichaltrigen Gerhard Pfeiffer durchsetzte.

Rangliste

Weblinks 
 
 Schach als Schulfach? In: Berliner Zeitung vom 20. Juni 1947, S. 6 (Digitalisat im Zeitungsinformationssystem der Staatsbibliothek zu Berlin – ZEFYS).

1947
Schachveranstaltung 1947
Sportveranstaltung in Weißenfels
Sport (Sowjetische Besatzungszone)